Zinédine Zidane – piłkarz francuski, mistrz świata i Europy
 Djamel Zidane – piłkarz algierski